Михаи́л Абра́мович Давы́дов (род. 1954) — советский и российский , специалист в области экономической истории России. Доктор исторических наук (2004), профессор Школы исторических наук Высшей школы экономики.

Биография 
В 1973—1975 годы — старший воздушный стрелок-радист на Ту-16 (в/ч 30185 и в/ч 74386), в 1976—1978 годы — бортрадист-испытатель III класса в НПО «Взлет».

В 1981 году окончил с отличием исторический факультет МГУ имени М. В. Ломоносова.

В 1986 году защитил кандидатскую диссертацию «Монополия и конкуренция в сахарной промышленности России начала XX в.».

В 2004 году защитил докторскую диссертацию «Рынок и рыночные связи России в конце XIX — начале XX вв. (Источниковедческое исследование)».

В 1985—1987 годах — учитель истории в московской средней школе № 274. С 1988 по 2011 год преподавал в Российском государственном гуманитарном университете, где с 2005 года был профессором.

В 2011—2015 годах — ведущий научный сотрудник Института экономики РАН. В 2013 году был приглашённым профессором Цзилиньского университета в Китае. С 2012 года — профессор Школы исторических наук Высшей школы экономики.

Область научных интересов — политическая и военная история России конца XVIII — начала XX века (до 1917 г.), социально-экономическая история пореформенной России.

Лауреат премии Егора Гайдара 2017 года в номинации «За выдающийся вклад в развитие исторической науки в России» за книгу «Двадцать лет до Великой войны. Российская модернизация Витте — Столыпина».

Член международной ассоциации «История и компьютер».

Научные труды 
 Монографии
 Давыдов М. А. Оппозиция Его Величества. — Геттинген: 1994. (переизд.: М. : РГГУ, 1994; М.: ЗебраЕ, 2005, 2007). — 350 с. — ISBN 5-94663-197-7.
 Давыдов М. А. Очерки аграрной истории России в конце XIX — начале XX вв. — М. : РГГУ, 2003. — 565 с. — ISBN 5-7281-0338-8.
 Давыдов М. А. Всероссийский рынок в конце XIX — начале XX вв. и железнодорожная статистика. — СПб.: Алетейя, 2010. — 830 с. — ISBN 978-5-91419-056-6.
 Давыдов М. А. 20 лет до Великой войны. Российская модернизация Витте — Столыпина. — СПб. : Алетейя, 2016. — 1080 с. — ISBN 978-5-906705-04-4.
 Давыдов М. А. Всероссийский рынок в конце XIX — начале XX вв. и железнодорожная статистика. Издание второе, дополненное. — СПб. : Алетейя, 2019. — 1004 с. — ISBN 978-5-91419-056-6.
 Давыдов М. А. Теорема Столыпина. — СПб. : Алетейя, 2022. — 838 с. — ISBN 978-5-00165-433-9.
 Давыдов М. А. Цена утопии. История российской модернизации. — М. : Новое литературное обозрение, 2022. — 536 с. — ISBN 978-5-4448-1838-1.

 Статьи
 Об уровне потребления в России в конце XIX — начале XX вв.(к полемике Б. Н. Миронова и С. А. Нефедова)
 Осторожнее со статистикой // Вопросы истории, 2011 № 3.
 Раскрепощенное сознание в крепостнической стране (К проблеме мировоззрения М. С. Воронцова) // Исторический журнал: научные исследования. 2012, № 3. (в соавт. с С. А. Фокиным).
 О радикальных реформах в крепостнической стране // Реформы и реформаторы в России: к 150-летию Великих реформ. Материалы XVI Всероссийской науч.-теор.конф. Москва, РУДН, 17-18 мая 2012.
 О проблеме крестьянских платежей в конце XIX — начале XX вв. // Экономические реформы: уроки истории (История мировой экономики, вып.2). Сборник статей. М.: Институт экономики РАН. 2013.
 Крепостническое мышление пореформенного общества и уравнительно- передельная община (к постановке проблемы) // Вестник РУДН. Серия История России. 2013, № 1.
 Доказательство от противного: первые 9 месяцев сухого закона 1914 г. // Исторический журнал: научные исследования. 2014.
 К проблеме землеустройства в странах Западной Европы и в России. // Экономические реформы в России за рубежом (История мировой экономики, вып.3). М., Институт экономики РАН. 2014.
 «Война и мир» Л. Н. Толстого как парадокс исторической памяти // «Войны и военные конфликты в истории России: к 70-летию Великой победы». Материалы XIX Всерос. науч.-теор. конф. М., РУДН. 2015.
 Личное и групповое землеустройство в ходе Столыпинской аграрной реформы (1907—1915 гг.) // Российская история. 2015, № 3.
 Граф А. А. Закревский — военный и государственный деятель // Граф Закревский. Генерал-губернатор Москвы и житель Тосканы. М., Старая Басманная. 2015
 Земля и подать в пореформенной России: зависели ли платежи и недоимки от площади крестьянских наделов? // Экономическая история: Ежегодник. 2014/2015. М., ИРИ РАН. 2016.
 Аграрная реформа А. А. Столыпина. Основные направления и историческое значение // Уральский исторический вестник. 2020. — № 1 (66). — С. 27-36. — doi: 10.30759/1728-9718-2020-1(66)-27-36
 О проблемах российской модернизации // Российская история. — 2018. — № 3. — С. 33—44.
 Давыдов М. А. Модернизация Витте/Столыпина: модернизация вопреки? // Проблемы реформирования России на рубеже XIX-ХХ вв.: сборник статей / ред. Э. О. Сагинадзе. — СПб. : Издательство Европейского университета в Санкт-Петербурге, 2018. — С. 105—148. — ISBN 978-5-94380-251-5.
 Давыдов М. А. К предварительным итогам аграрной реформы Столыпина // Российская Империя между реформами и революциями, 1906—1916. Коллективная монография / ред.: А. И. Миллер и К. А. Соловьев. — М. : Квадрига, 2021. — С. 391—452. — 789 с. — ISBN 978-5-91791-383-4.

Примечания

Ссылки 
 Профиль на сайте НИУ ВШЭ
 Профиль на сайте ИАИ РГГУ
 Выступления и открытые лекции
 Столыпинская аграрная реформа: замысел и реализация (выступление в рамках проекта «Публичные лекции „Полит.ру“»)
 «Голодный экспорт» в истории Российской империи (выступление в рамках проекта «Публичные лекции „Полит.ру“»)
 Давыдов М. А. «Историю я полюбил одномоментно…» (интервью журналу «Историческая экспертиза»)
 Михаил Давыдов: Я не считаю, что можно воспитывать в человеке патриотизм и другие достойные качества на вранье (интервью в программе «ПРАВ!ДА?» на Общественном телевидении)
 Николай I. «Раб на галерах» 1.0 (видео)
 Столыпинские реформы. Передача на радио «Маяк» (видео)
 Первая мировая война. Суицид старой Европы (видео)
 Историк Михаил Давыдов на «Эхо Москвы» // Список радиопередач «Эха Москвы» с участием Михаила Давыдова
 Михаил Давыдов: Санкции и запреты говорят об архаичности сознания власти (видео)
 Борзенко А. «Для крестьян царь был суперсакральной фигурой. Его отречение дало моральную санкцию на чёрный передел» Историк Михаил Давыдов — о путях развития России до 1917 года // Meduza, 13.01.2017
 Роднов М. И. В поисках «золотого ключика»
 Давыдов М. А. По поводу рецензии М. И. Роднова (письмо в редакцию)

Историки экономики
Преподаватели Российского государственного гуманитарного университета
Профессора Высшей школы экономики
Сотрудники Института экономики РАН